Сергей Капустин:
 Капустин, Сергей Алексеевич (1953—1995) — советский хоккеист.
 Капустин, Сергей Викторович (род. 1967) — российский футболист.
 Капустин, Сергей Николаевич  (1898—1974) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, член-корреспондент Академии артиллерийских наук.
 Капустин, Сергей (род. 1998) — российский футболист.